Distretto di Talas, in Kazakistan
 Distretto di Talas, in Kirghizistan
 Distretto di Talas, in Turchia